Самсоново — название населённых пунктов.

Россия 
 Самсоново — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Самсоново — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Самсоново — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Самсоново — бывшее село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Самсоново — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Самсоново — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Самсоново — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Самсоново — село в Тарском районе Омской области.
 Самсоново — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Самсоново — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Самсоново — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Самсоново — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Самсоново — бывшее село в Сакском районе.

Туркмения 
 Самсоново — название посёлка Амыдеря до 1962 года.

Украина 
 Самсоново — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Самсоново — село в Тельмановском районе Донецкой области.